Gasmi ist der Familienname folgender Personen

Ahmed Gasmi (* 1984), algerischer Fußballspieler
Khaled Gasmi (* 1953), tunesischer Fußballspieler
Romain Gasmi (* 1987), französisch-algerischer Fußballspieler